Das ITF Poitiers (offiziell: Internationaux Féminins de la Vienne) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Poitiers, Frankreich ausgetragen wird.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Quelle 
 ITF Homepage

Poitiers